Gibraltar Premier Division 2013/2014 – najwyższa liga w hierarchii rozgrywek w Gibraltarze. Pierwszy mecz tego sezonu rozegrał się pomiędzy Glacis United a Lions Gibraltar 7 października 2013 roku. Wszystkie mecze odbywały się na Victoria Stadium. Mistrzem Gibraltaru został klub , który uzyskał prawo występu w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów UEFA. Do drugiej ligi spadł zespół .

Tabela ligowa 

||rowspan=2|

||rowspan=2|

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Gibraltarze
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej